Penfield kan syfta på följande platser:

Australien 

 Penfield (ort i Australien), South Australia, Salisbury,

USA 

 Penfield (ort i USA), Illinois, Champaign County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar